Кири́лл Васи́льевич Натяжко (; ) — украинский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового. Выступает за баскетбольный клуб «Днепр».

Карьера 
Натяжко начал свою карьеру в команде СДЮСШОР5-БК Днепр. После окончания спортивной школы в Днепре поехал в IMG Academy в Брейдентон штат Флорида. Закончил академию и поступил в университет Аризоны, «Аризона Уайлдкэтс». Не был выбран на драфте НБА 2012 года, вернулся на Украину и подписал контракт с «Азовмашем».

21 июня 2014 года перешёл в «Летувос Ритас». 27 февраля 2015 года Натяжко покинул литовский клуб и подписал контракт с польским клубом «Туров» до окончания сезона 2014/2015. В Польше Натяжко стал вице-чемпионом страны.

В сентябре 2015 года подписал контракт с «Сольноки Олай» сроком на 3 месяца.

Достижения

Клубные 
  Серебряный призёр чемпионата Украины: 2012/2013
  Серебряный призёр чемпионата Польши: 2014/2015
  Бронзовый призёр чемпионата Украины: 2013/2014

Личные 
 Лучший центровой украинской Суперлиги 2013/2014.

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Азовмаш»

Баскетболисты Украины
Игроки сборной Украины по баскетболу
Игроки «Аризона Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки БК «Азовмаш»
Игроки БК «Ритас»
Игроки БК «Туров»
Игроки БК «Сольноки Олай»
Игроки БК «Астана»
Игроки БК «Днепр»